

Codici 
 E01 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di South Yarra
 E01 – codice ECO della Partita Catalana, apertura degli scacchi

Strade 
 E01  – strada europea Larne – Siviglia